

O 

O
Musiklabel O